idol – wyobrażenie bóstwa
 idol – kategoria japońskich artystów
 idol – kategoria koreańskich artystów
 Idol – format telewizyjny
 Idol – polski film z 1984 roku 
 Idol – amerykański film z 1998 roku
 Idol – amerykański film z 2015 roku
 Idol – polski program telewizyjny
 Idol – inny tytuł polskiego filmu Bożyszcze. W sidłach uwodziciela z 1923 roku
 Idol – singel południowokoreańskiego zespołu BTS